Висман (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Висман, Бернхард Петрович (1877—1940) — полицмейстер Новониколаевска.
 Висман, Герман фон (1853—1905) — германский исследователь Африки и колониальный губернатор.
 Висман, Матиас (род. 1949) — немецкий юрист и политик.
 Висман, Хенк (род. 1957) — нидерландский футбольный тренер, с 2008 года по 2011 год возглавлял клуб «Алмере Сити».

См. также 
 Висманн